Amerikai Egyesült Államok
Imogene (Dél-Dakota) 
Imogene (Iowa)
Imogene (Minnesota)